Ферна́ндес () — испанская фамилия.

Известные носители

А 
 Фернандес, Аарон (род. 1987) — мексиканский футболист.
 Фернандес, Абелардо (род. 1970) — испанский футболист.
 Фернандес, Адриан (род. 1965) — мексиканский автогонщик.
 Фернандес, Алехандро (род. 1971) — мексиканский певец.
 
 
 Фернандес, Ана Ибис (род. 1973) — кубинская волейболистка.
 Фернандес, Анджи (род. 1990) — испанская певица и актриса.
 Фернандес, Андрес (род. 1986) — испанский футболист.
 Фернандес, Анибаль (род. 1957) — аргентинский политик.
 Фернандес, Антоний Сотер (1932—2020) — первый малайзийский кардинал.
 Фернандес, Антонио (род. 1953) — венесуэльский шахматист.
 
 Фернандес, Арран (род. 1995) — английский математик.
 Фернандес, Артуро (1906—1999) — перуанский футболист.
 Фернандес, Аугусто (род. 1986) — аргентинский футболист.

Б 
 Фернандес, Бальтасар (ок. 1580 — ок. 1667) — бразильский путешественник.
 Фернандес, Беатрис (род. 1964) — американская теннисистка.
 Фернандес, Бернабе (род. 1981) — испанский актёр.
 Фернандес, Бибиана (артистический псевдоним Биби Андерсен; род. 1954) — испанская актриса и певица.
 Фернандес, Бриан (род. 1994) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Брэндон (род. 1994) — индийский футболист.

В 
 Фернандес, Валери (род. 1999) — испанский футболист, правый вингер.
 Фернандес, Вик (1939—2020) — аргентинский футболист и тренер.
 Фернандес, Виктор (род. 1960) — испанский футбольный тренер.
 Фернандес, Виктор Мануэль (род. 1974) — испанский футболист и футбольный тренер.
 Фернандес, Висенте (1940—2021) — мексиканский певец.

Г 
 Фернандес, Габриэль (род. 1976) — аргентинский баскетболист.
 Фернандес, Гастон (род. 1983) — аргентинский футболист, нападающий.
 Фернандес, Гильермо Матиас («Поль») (род. 1991) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Фернандес, Грегорио (1576—1636) — испанский скульптор кастильской школы эпохи барокко.

Д 
 Фернандес, Даниэль (род. 1983) — испанский футболист.
 Фернандес, Джиджи (род. 1964) — пуэрто-риканская и американская теннисистка.
 Фернандес, Джонатан (род. 1986) — чилийский биатлонист и лыжник.
 Фернандес, Джордж (1930—2019) — министр обороны Индии в 1999—2004.
 Фернандес, Доминик (род. 1929) — французский писатель, профессор.
 Фернандес, Дуарте (?—?) — португальский путешественник, посол и дипломат XVI века.
 Фернандес, Дэниел Хауард (род. 1995) — английский шахматист.

Ж 
 Фернандес, Жаклин (род. 1985) — шри-ланкийская актриса.
 Фернандес, Жан (род. 1954) — французский футболист, тренер.
 Фернандес, Жером (род. 1977) — французский гандболист.
 Фернандес, Жулиа (род. 1974) — андоррский футболист.

И 
 Фернандес, Игнасио Мартин (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Иданиа (1952—1979) — никарагуанская революционерка.
 Фернандес, Исабель (род. 1972) — испанская дзюдоистка.

К 
 Акоста Фернандес, Кловис (род. 1954) — болельщик сборной Бразилии по футболу.
 Фернандес, Кольдо (род. 1981) — испанский шоссейный велогонщик.

Л 
 
 Фернандес, Лейла (род. 2002) — канадская теннисистка.
 
 
 Фернандес, Леонель (полное имя Леоне́ль Анто́нио Ферна́ндес Ре́йна; род. 1953) — доминиканский политик, президент Доминиканской Республики.
 Фернандес, Лиза (род. 1971) ― игрок в софтбол, подающая кубинско-пуэрто-риканского происхождения.
 Фернандес, Лоренсо (1900—1973) — уругвайский футболист.
 Фернандес, Луис (род. 1959) — французский футболист и тренер.
 Фернандес, Лукас (род. 1993) — датский футболист.

М 
 Фернандес, Мануэль (род. 1948) — мексиканский хоккеист на траве.
 Фернандес, Марио Фигейра (род. 1990) — бразильский и российский футболист.
 Фернандес, Мария дель Росарио (1755—1803) — испанская актриса театра.
 Фернандес, Мария Пия (род. 1995) — уругвайская легкоатлетка.
 Фернандес, Марлон (род. 1986) — венесуэльский футболист.
 Фернандес, Марта (род. 1981) — испанская баскетболистка.
 Фернандес, Мартин (род. 1977) — уругвайский и испанский футболист.
 Фернандес, Маседонио (1874—1952) — аргентинский поэт и писатель.
 Фернандес Сикейра, Матеус (род. 1998) — бразильский футболист.
 Фернандес, Матиас (род. 1986) — чилийский футболист.
 Фернандес, Маурисио (род. 1987) — колумбийский пловец в ластах.
 Фернандес, Мауро (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Мэнни (род. 1974) — канадский хоккеист.
 Фернандес, Мэри-Джо (род. 1971) — американская теннисистка, тренер и телекомментатор.

Н 
 Фернандес Муньос, Николас (род. 1999) — чилийский футболист.
 Фернандес, Нильда (1957—2019) — французский шансонье.
 Фернандес, Нона (собственно Патрисия Паола Фернандес Силанес; род. 1971) — чилийская писательница, актриса, драматург, киносценарист.

О 
 Фернандес, Омир (род. 1999) — американский футболист.

П 
 Фернандес, Паоло (род. 1998) — испанский футболист.
 Фернандес, Патрик (род. 1993) — кабовердийский футболист.
 Фернандес, Паула (род. 1984) — бразильская сертанежу-певица, композитор и аранжировщик.
 Фернандес, Пепе (род. 1943) — уругвайский футболист.
 Фернандес, Перико (1952—2016) — испанский боксёр.
 Фернандес, Питер (1916—1981) — индийский хоккеист (хоккей на траве).

Р 
 
 Фернандес, Рене (1906—1956) — боливийский футболист.
 
 Фернандес, Роммель (1966—1993) — панамский футболист.
 Фернандес, Ронни (род. 1991) — чилийский футболист.
 Фернандес, Росарио (род. 1955) — перуанский политик, премьер-министр Перу с 19 марта 2011 года.
 Фернандес, Роуэн (род. 1978) — южноафриканский футболист.
 
 Фернандес, Руди (род. 1985) — испанский баскетболист.

С 
 Фернандес, Сауль (род. 1985) — испанский футболист.
 Фернандес, Себастьян (род. 1985) — уругвайский футболист.
 Фернандес, Сено (1940—2016) — мексиканский хоккеист на траве.
 
 Фернандес, Сесар Даниэль (род. 1954) — католический прелат, пятый епископ Жужуя с 7 июня 2012 года.
 Фернандес, Сесилио (род. 1959) — испанский биатлонист.
 Фернандес, Состене (1923—2006) — камбоджийский военный и политический деятель, военачальник.
 Фернандес, Стефания (род. 1990) — венесуэльская фотомодель и королева красоты.

Т 
 Фернандес, Теодоро (1913—1996) — перуанский футболист.
 Фернандес, Томас (1915—?) — кубинский футболист.
 Фернандес, Тони (род. 1964) — малайзийский бизнесмен.

У 
 Фернандес, Уинифер (род. 1995) — доминиканская волейболистка.

Ф 
 Фернандес, Федерико (род. 1989) — аргентинский футболист.
 Фернандес, Фред (род. 1927) — сингапурский хоккеист на траве.
 Фернандес, Феликс де Хесус (род. 1967) — мексиканский футболист.
 Фернандес, Фернанда (1755—после 1792) — испанская монахиня, впоследствии признанная мужчиной.
 Фернандес, Фернандо (род. 1992) — парагвайский футболист.
 Фернандес, Флорес Венсеслао (1885—1964) — испанский писатель.
 Фернандес, Франсиско Хавьер (род. 1973) — испанский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2004 года.
 Фернандес, Фруэла (род. 1982) — испанский поэт, переводчик, переводовед и литературный критик.

Х 
 
  (род. 1966) — датский футболист.
 Фернандес, Хелена (род. 1968) — бразильская актриса.
 
 Фернандес, Хилари (род. 1937) — кенийский хоккеист на траве.
 
 Фернандес, Хосе (род. 1954) — испанский шахматист.
 Фернандес, Хосе Карлос (род. 1983) — перуанский футболист.
 
 Фернандес, Хуниор (род. 1988) — чилийский футболист.

Ш 
 Фернандес, Шайло (род. 1985) — американский актёр и модель.

Э 
 Фернандес, Эгберт (1941—2014) — кенийский хоккеист на траве.
 Фернандес, Эдгар (род. 1938) — кенийский хоккеист на траве.
 Фернандес, Эдуардо (род. 1952) — уругвайский гитарист.
 Фернандес, Элиас (1845—1910) — чилийский политик.
 Фернандес, Эмилио (1904—1986) — мексиканский кинорежиссёр, актёр и сценарист.
 Фернандес, Эпифанио (1919—1977) — испанский футболист.
 Фернандес, Эстер (1917—1999) — мексиканская актриса эпохи «Золотого века мексиканского кинематографа».

Составные фамилии 
 Арбос, Энрике Фернандес (1863—1939) — испанский дирижёр и композитор.
 Фернандес Батиста, Данило (род. 1988) — бразильский футболист.
 Фернандес Бонильо, Роберто (род. 1962) — испанский футболист.
 Фернандес Бордас, Антонио (1870—1950) — испанский скрипач и музыкальный педагог.
 Фернандес Васкес, Хосе Фернандо, более известный как Команданте Сотомайор — испанский военный-антифашист.
 Фернандес Виола, Энрике (1912—1985) — уругвайский футболист и тренер каталонского происхождения.
 Фернандес де Киршнер, Кристина (род. 1953) — аргентинский политик, 55-й президент Аргентины.
 Фернандес де Кордоба, Луис (1798—1840) — испанский генерал и дипломат.
 Фернандес де ла Вега, Мария Тереса (род. 1949) — испанский политик.
 Фернандес де ла Пенья, Луис Фелипе (род. 1951) — посол Испании в России.
 Фернандес де Овьедо, Гонсало (1478—1557) — испанский историк и писатель, чиновник, натуралист и этнограф.
 Фернандес Диас, Хорхе (род. 1950) — испанский политик, член Народной партии, министр внутренних дел Испании.
 Фернандес Ибаньес, Беатрис (род. 1985) — испанская гандболистка.
 
 Фернандес Кольядо, Хесус (род. 1988) — испанский футболист.
 Фернандес Кория, Валентин (1886—1954) — аргентинский шахматист.
 Фернандес Луна, Карлос (род. 1996) — испанский футболист.
 Фернандес Лопес, Айтор (род. 1986) — испанский футболист.
 Фернандес Мальдонадо, Хорхе (1922—2000) — военный и политический деятель Перу, дивизионный генерал, премьер-министр в 1976 году.
 Фернандес-Миранда, Торкуато (1915—1980) — испанский политик.
 Фернандес Муро, Марта (род. 1950) — испанская актриса.
 Фернандес Очоа, Франсиско (1950—2006) — испанский горнолыжник, единственный в истории Испании чемпион зимней Олимпиады.
 Ибаньес-Фернандес, Арнальдо (1927—2005) — украинский кинорежиссёр.
 Фигейра Фернандес, Марио (род. 1990) — российский футболист.
 Хусте Фернандес, Хосе (1918—2010) — испанский генерал, участник событий 23-F.

Географические названия 
 Острова Хуан-Фернандес — группа островов в составе Чили.

См. также 
 Фернандо
 Фернандеш
 Фердинанд